ISI puede referirse a:

 Instituto Internacional de Estadística (International Statistical Institute);
 Industrialización por sustitución de importaciones;
 Indicador de la Sociedad de la Información;
 Instituto para la Información Científica de Thomson Reuters;
 Iniciativa Socialista de Izquierdas;
 Ingeniería en sistemas de información;
 Interferencia entre símbolos (intersymbol interference), distorsión en telecomunicaciones;
 Inter-Services Intelligence, servicio de inteligencia de Pakistán;
 Informática y Soluciones Integrales, Consultora de informática.